Chevrolet Lumina est un nom utilisé par cinq modèles:
 La Chevrolet Lumina, une berline qui est déclinée aussi en coupé et vendue en Amérique du Nord de 1990 à 2001.
 La Chevrolet Lumina APV, un monospace qui est un clone des Pontiac Trans Sport et Oldsmobile Silhouette et vendu en Amérique du Nord de 1990 à 1996.
 La Holden Commodore (VE) vendue en Australie sous le nom de Chevrolet Lumina, celle qui est nommée aussi Chevrolet Omega, de 1998 à 2011.
 La Holden Monaro, vendue sous le nom de Chevrolet Lumina au Moyen-Orient et en Afrique du Sud de 2001 à 2006. Il s'agit d'un coupé.
 La Buick Regal vendue sous le nom de Chevrolet Lumina aux Philippines entre 2005 et 2006.